

Sigle 
 Fiber Metal Laminates
 Football Manager Live

Biochimica 
 FML – fluorometolone, un corticosteroide